Александр Иванович Некрасов: Некрасов, Александр Иванович (1883—1957) — советский учёный в области механики и гидродинамики.
 Некрасов, Александр Иванович (род. 1946) — композитор, профессор Донецкой государственной музыкальной академии.